Дми́трий Никола́евич Ко́робов (; ) — белорусский и российский хоккеист, защитник минского «Динамо».

Карьера 
Воспитанник новополоцкого хоккея. Начал профессиональную карьеру в 2006 году в составе клуба белорусской экстралиги «Гомель», выступая до этого за его фарм-клуб. В составе «Гомеля» выступал до 2008 года, набрав за это время 20 (7+13) очков в 93 матчах. Сезон 2008/09 начинал в составе бобруйского «Шинника», в том же сезоне он получил шанс дебютировать в Континентальной хоккейной лиге в составе минского «Динамо». В своём первом сезоне в КХЛ набрал 2 (0+2) очка в 12 матчах, следующий сезон он провёл в фарм-клубе минчан — солигорском «Шахтёре».

Перед началом следующего сезона Коробов вернулся в Минск, где в сезоне набрав 10 (2+8) очков в 37 матчах. Летом 2011 года появилась информация о возможном переходе Коробова в клуб НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг», однако сезон 2011/12 он вновь начал в составе минского клуба, проведя, 42 матча, в которых набрал 11 (1+10) очков.

3 мая 2012 года подписал контракт с вернувшимся в КХЛ после авиакатастрофы ярославским «Локомотивом». Однако не провёл за клуб ни одного матча и в августе 2012 года подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и начал выступать в составе фарм-клуба «Сиракьюз Кранч» в АХЛ. 19 ноября 2013 года в игре с «Лос-Анджелес Кингз» провёл свой первый матч в НХЛ и стал девятым игроком в истории белорусского хоккея — игроком НХЛ. 29 декабря 2013 года в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» заработал своё первое очко в НХЛ, отдав голевую передачу. Всего в АХЛ провёл 153 матча, в которых набрал 47 (4+43) очков. В НХЛ провёл провёл 3 матча, набрав 1 (0+1) очко.

1 июля 2014 года завершил свою североамериканскую карьеру и перешёл в мытищинский «Атлант», подписав годичный контракт. В сезоне 2014/15 провёл 46 матчей, набрав 9 (1+8) очков. В июне 2015 года, после того, как прекратил своё существование «Атлант», Коробов пополнил состав московского «Спартака». В сезоне 2015/16 провёл 50 матчей, набрав 13 (3+10) очков.

В мае 2016 года Коробов вернулся в Минск, подписав трёхлетний контракт с «Динамо». 2 марта 2018 года «Динамо» расторгло контракт с хоккеистом по инициативе клуба. В составе минского клуба выступал два сезона, проведя 92 матча и набрав 19 (5+14) очков. 13 июля 2018 года подписал контракт с нижегородским «Торпедо». В сезоне 2018/19 провёл 39 матчей, в которых набрал 8 (1+7) очков.

4 августа 2019 года пополнил состав «Амура». В сезоне 2019/20 провёл 29 матчей, набрав 2 (2+0) очка. 2 мая 2020 года подписал двухлетний контракт с «Салаватом Юлаевым». В сезоне 2020/21 провёл 35 матчей, набрав 7 (0+7) очков. 19 июля 2021 года в результате обмена на Андрея Зубарева, вернулся в московский «Спартак». 13 августа 2021 года был помещён в список отказов. 26 августа 2021 года «Спартак» расторг контракт с Коробовым по соглашению сторон. 2 сентября 2021 года вернулся в минское «Динамо».

В сборной 
В составе сборной Белоруссии принимал участие в юниорском чемпионате мира 2006 года, на котором белорусы заняли лишь 9 место и покинули элитный дивизион. В следующем году Коробов вместе с командой сумел вернуться в элиту. В 2007 году дебютировал на молодёжных первенствах, однако в том же году белорусы потеряли место в элитном дивизионе, поэтому два последующих турнира, в которых выступал Коробов, проходили в первом дивизионе. На взрослом уровне Коробов принимал участие в девяти чемпионатах мира (2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2021 годов). Провёл в составе национальной команды 56 матчей, набрал 16 (4+12) очков.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

См. также 
Список хоккеистов Белоруссии в НХЛ

Примечания 

Хоккеисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Гомель»
Игроки ХК «Керамин»
Игроки ХК «Динамо-Шинник»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Шахтёр» Солигорск
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Салават Юлаев»